Sikanos () ist der Name von:

 Sikanos (Fluss), eines Flusses auf Sizilien
 Sikanos (Militär), eines antiken griechisch-syrakusanen Militärs
 Sikanos (Töpfer), eines antiken attisch-griechischen Töpfers